|-
| 127101 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127102 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127103 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127104 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127105 - || || 10 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127106 - || || 8 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127107 - || || 9 d'abril, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127108 - || || 9 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127109 - || || 9 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127110 - || || 9 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127111 - || || 9 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127112 - || || 9 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127113 - || || 9 d'abril, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127114 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127115 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127116 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127117 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127118 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127119 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127120 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127121 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127122 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127123 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127124 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127125 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127126 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127127 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127128 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127129 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127130 - || || 11 d'abril, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127131 - || || 11 d'abril, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127132 - || || 11 d'abril, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127133 - || || 11 d'abril, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127134 - || || 11 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127135 - || || 11 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127136 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127137 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127138 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127139 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127140 - || || 11 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127141 - || || 11 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127142 - || || 11 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127143 - || || 11 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127144 - || || 11 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127145 - || || 12 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127146 - || || 12 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127147 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127148 - || || 11 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127149 - || || 12 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127150 - || || 12 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127151 - || || 12 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127152 - || || 12 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127153 - || || 12 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127154 - || || 12 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127155 - || || 12 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127156 - || || 12 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127157 - || || 13 d'abril, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127158 - || || 13 d'abril, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127159 - || || 13 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127160 - || || 13 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127161 - || || 13 d'abril, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127162 - || || 11 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127163 - || || 11 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127164 - || || 14 d'abril, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127165 - || || 14 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127166 - || || 14 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127167 - || || 14 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127168 - || || 14 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127169 - || || 12 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127170 - || || 12 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127171 - || || 12 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127172 - || || 13 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127173 - || || 13 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127174 - || || 13 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127175 - || || 13 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127176 - || || 14 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127177 - || || 15 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127178 - || || 15 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127179 - || || 15 d'abril, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127180 - || || 14 d'abril, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127181 - || || 15 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127182 - || || 15 d'abril, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127183 - || || 9 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127184 - || || 9 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127185 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127186 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127187 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127188 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127189 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127190 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127191 - || || 11 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127192 - || || 11 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127193 - || || 11 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127194 - || || 12 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127195 - || || 12 d'abril, 2002 || Palomar || M. White, M. Collins
|-
| 127196 - || 2002 HH || 16 d'abril, 2002 || Ondřejov || Ondřejov Observatory
|-
| 127197 - || 2002 HO || 16 d'abril, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 127198 - || || 16 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127199 - || || 16 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127200 - || || 16 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
7